Matchworld Cup 2013 — 3-й розыгрыш товарищеского футбольного турнира Matchworld Cup, организованного швейцарской компанией «Matchworld Group» и компанией «Matchworld Football Sports Management SA» (Саудовская Аравия), специализирующихся на футбольном бизнесе и маркетинге, в городах Дубай и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты)..

Участники 
  Замалек
  Аль-Хиляль
  Зенит
  Шахтёр

Особенности регламента 
За победу в матче на групповом этапе присуждается 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков, в случае ничьей проводится серия пенальти, победитель которой получает дополнительное очко.

Итоговые места в группах будут распределены согласно следующим показателям:
 количество очков
 разность забитых и пропущенных мячей
 количество забитых мячей
 жребий.

Количество замен в составах команд не должно превышать шести, если иное не было согласовано представителями встречающихся клубов. Кроме того регламент не предусматривает обратных замен. Футболист, получивший красную карточку, автоматически пропустит следующий матч турнира.

Если в одном из четырёх финальных поединков в основное время будет зафиксирована ничья, победитель определится в серии послематчевых пенальти.

В этом году турнир проводится в один этап матчи состоятся только среди четырёх команд в группе. Победитель группы становится победителем турнира.

Основной этап

Группа

Итоговое положение команд 
Победителем турнира стал донецкий «Шахтёр» набравший наибольшее количество очков(6).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Товарищеские турниры по футболу
Футбол в Азии в 2013 году
Международные клубные соревнования по футболу
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Международные спортивные соревнования в Дубае
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Январь 2013 года
Спорт в ОАЭ в 2013 году